Teen Choice Awards 1999 — церемония награждения премией Teen Choice Awards в 1999 году.

Победители и номинанты

ТВ – Лучший актер 

Джошуа Джексон – Бухта Доусона

ТВ – Лучшая актриса 

Сара Мишель Геллар – Баффи — истребительница вампиров
Кэтти Холмс – Бухта Доусона
Keri Russell – Felicity
Дженнифер Лав Хьюитт – Вечеринка на пятерых

ТВ – Лучшая комедия

Друзья

ТВ – Breakout Performance 

Кэрри Рассел – Фелисити

ТВ – Лучшая комедия 

Бухта Доусона
Седьмое небо
Баффи — истребительница вампиров
Вечеринка на пятерых

Ссылки
 Teen Choice Awards 1999  на сайте IMDb
 Официальный сайт Teen Choice Awards  

Teen Choice Awards
События 1 августа
Август 1999 года
1999 год в Калифорнии
1999 год в музыке США